4-й Кубок ФИФА по мини-футболу — проходил с 18 ноября по 3 декабря 2000 года в Гватемале. Чемпионом стала сборная Испании, победившая в финале сборную Бразилии, которая одерживала победы на всех предыдущих чемпионатах. Третье место заняла сборная Португалии.

Отобравшиеся сборные

Первый раунд

Группа A 
(18 ноября — 23 ноября)

Группа B 
(20 ноября — 23 ноября)

Группа C 
(19 ноября — 23 ноября)

Группа D 
(19 ноября — 23 ноября)

Второй раунд

Группа E 
(26 ноября — 29 ноября)

Группа F 
(25 ноября — 28 ноября)

Плей-офф

Полуфиналы

Матч за 3 место

Финал

Бомбардиры 
19 голов
 Мануэль Тобиас
11 голов
 Вандер Кариока
10 голов
 Шумахер
 Даниэль
8 голов
 Андерсон
 Хави Родригес
7 голов
 Фининьо
 Гехад Сайед
6 голов
 Ленисио
 Фалкао
 Сайед Абдель Кадер
 Хенни Леттинк
5 голов
 Аугусто Монако
 Индио
 Хулио
 Арналду
 Мажо
 Тимур Алекберов
 Александр Верижников
 Константин Ерёменко
 Роберт Грдович
4 гола
 Эктор де Мата
 Надер Солиман
 Пауло Роберто
 Хоан
 Талгат Баймуратов
 Андре
 Нелито
 Аркадий Белый
 Андрей Ткачук
 Мико Мартич
 Никола Томичич
3 гола
 Леандро Планас
 Карлос Санчес
 Жоан
 Фредди Гарсия
 Абдель Хаким Мохамед
 Хави Санчес
 Паскаль Лангенхюйсен
 Денис Агафонов
 Михаил Маркин
 Нико Молитерно
2 гола
 Эрнан Гарсиас
 Алмир
 Самир Сабри Абду
 Самир Сеиф
 Кике
 Рикьер
 Рамиль Юсупов
 Хуан Вальверде
 Аллан Иннекен
 Хосе Карвахаль
 Рикардо Хуарес
 Хэнки Леатемиа
 Рене Марешаль
 Мос Тальа
 Витинья
 Борис Купецков
 Сергей Малышев
 Дмитрий Чугунов
 Владислав Щучко
 Пабло Ламанна
 Горан Эклич
1 гол
 Джейми Амендолиа
 Дэниэл Макор
 Саймон Эйтчисон
 Эстебан Гонсалес
 Родриго Петильо
 Мариано Таллаферро
 Андре
 Эрик Асеведо
 Клаудио Рохас
 Карлос Руис
 Юсеф эль-Гохари
 Тамер Исмаил
 Морси Кенави
 Ахмад Баши
 Сиамак Дадаши
 Мохтаба Моеийни
 Казем Мохаммади
 Реза Хейдариан
 Вахид Шамсаеи
 Ороль
 Андрей Линевич
 Сергей Луконин
 Камило Кинделан
 Антон Билоро
 Макс Тьяден
 Педру Кошта
 Мигел Мота
 Формига
 Паттайя Пиемкум
 Юттхана Полсак
 Клаудио Гуэрра
 Мартин Эрнандес
 Ален Дельпонт
 Эдин Дервисагич
 Мате Кульяк

Ссылки 
 ЧМ-2000 по мини-футболу на сайте FIFA 
 ЧМ по мини-футболу 2000 на RSSSF
 Официальный отчёт FIFA о Чемпионате мира по мини-футболу 2000 

Чемпионаты мира по мини-футболу